Jakowlew – rosyjskie (dawniej radzieckie) lotnicze biuro konstrukcyjne i przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego

 Osoby o nazwisku Jakowlew
 Aleksandr Jakowlew (1906–1989), rosyjski konstruktor lotniczy, generał pułkownik lotnictwa
 Aleksandr Jakowlew (1923–2005), rosyjski ekonomista i działacz komunistyczny
 Andrij Jakowlew (1989–), ukraiński piłkarz
 Jakow Jakowlew) (1947–), rosyjski biskup prawosławny, pod imieniem Innocenty
 Iwan Jakowlew (1910–1999), radziecki polityk, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Kazachstanu
 Jegor Jakowlew (1930–2005), rosyjski dziennikarz i pisarz
 Jegor Jakowlew (1991–), rosyjski hokeista
 Jurij Jakowlew (1928–2013), rosyjski aktor
 Michaił Jakowlew (–1941), rosyjski wojskowy
 Nikołaj Jakowlew (1898–1972), radziecki marszałek artylerii
 Pawieł Jakowlew (1991–), rosyjski piłkarz
 Piotr Jakowlew (1892–1959), pułkownik NKWD, jeden ze sprawców zbrodni katyńskiej
 Roman Jakowlew (1976–), rosyjski siatkarz
 Wasilij Jakowlew (1839–1908), rosyjski zoolog, entomolog
 Wasyl Jakowlew (1972–), ukraiński kolarz torowy

 Osoby o imieniu Jakowlew
 Ambroży (Jakowlew-Orlin) (1752–1809), rosyjski biskup prawosławny